Swiczinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Wehsely-Swiczinsky (* 1971), österreichischer Designer, Gitarrenbauer und Musiker
 Benjamin Swiczinsky (* 1982), österreichischer Filmemacher
 Helmut Swiczinsky (* 1944), österreichischer Architekt
 Nana Swiczinsky (* 1969), österreichische Animationsfilmerin